Bruchi – stadio larvale dei lepidotteri
 Alfredo Bruchi – dirigente d'azienda e politico italiano
 Annalisa Bruchi – giornalista e conduttrice televisiva italiana
 Valentino Bruchi – attore italiano